Kolodnyzja (ukrainisch ; russische Entsprechung /Kolodniza) ist der Name von:

Orten in der Ukraine:
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, siehe Kolodnyzja (Stryj)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kowel, siehe Kolodnyzja (Kowel)

Gewässern in der Ukraine:
 rechter Nebenfluss des Dnister, siehe Kolodnyzja (rechter Nebenfluss des Dnister)
 linker Nebenfluss des Dnister, siehe Kolodnyzja (linker Nebenfluss des Dnister)
 See in der Oblast Tschernihiw im Rajon Koselez, siehe Kolodnyzja (See)